Ойконим

 Кары — прежнее название села Елизаветово в Сакском районе Крыма
 Кары — прежнее название исчезнувшего села Восточное в Ленинском районе Крыма

См. также 
 Кар
 Кары-Ниязов, Ташмухамед Ниязович (1897—1970) — советский узбекский математик и историк науки, академик.
 Кары-Ягун — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.